Edward Jerningham (1727-1812), poète dramatique anglais
 Hubert Jerningham (1842-1914), administrateur colonial britannique